Галатеја може да се односи на:

 Галатеја, лик из грчке митологије, богиња у коју је био заљубљен киклоп Полифем
 Галатеја, пасторални роман који је написао Сервантес
 Галатеја, један од Нептунових месеца